Slovo Police má více významů:
 Název města nebo obce
 Police (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Police (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Police (okres Vsetín) – obec v okrese Vsetín
 Horní Police – obec v okrese Česká Lípa
 Police nad Metují – město v okrese Náchod
 Dolní Police, část města Žandov v okrese Česká Lípa
 Police (Polsko) – město v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 Police (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást města Klanjec

 The Police – britská hudební skupina

Slovo police se také užívá pro označení jednotlivých členících prvků úložných prostor, například v knihovnách nebo skladech.

Související články 
 Polička
 regál (police)

Externí odkazy